Эуген Вилхелм Йохансен (, 1 февраля 1892 — 31 декабря 1973) — норвежский конник, призёр Олимпийских игр.

Родился в 1892 году в Осло. В 1920 году принял участие в Олимпийских играх в Антверпене, где стал 13-м в конкуре и 11-м в троеборье (так как лишь два норвежских конника смогли завершить индивидуальные выступления в троеборье, норвежская сборная не участвовала в командном зачёте). В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме он завоевал серебряную медаль в командном первенстве в троеборье, а в личном первенстве стал 27-м. В 1936 году принял участие в Олимпийских играх в Берлине, где стал 20-м в выездке в личном зачёте (а в командном зачёте норвежцы оказались седьмыми).

Ссылки 
 

Конники на летних Олимпийских играх 1920 года
Конники на летних Олимпийских играх 1928 года
Конники на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Конники Норвегии